

Toponymie
 Stanstead (Suffolk), Angleterre

Québec (Canada)
Un canton appelé Stanstead a été créé en 1800 dans ce qui est aujourd'hui la région de l'Estrie. De là découlent plusieurs toponymes localisés dans la même région:

 L'ancien comté de Stanstead ;
 Stanstead, une ville ;
 Stanstead, une municipalité de canton ;
 Stanstead, une ancienne circonscription électorale provinciale ;
 Stanstead, une ancienne circonscription électorale fédérale ;
 Stanstead, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1829 à 1838 ;
 Stanstead, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867.

Voir aussi
Stanstead-Est, municipalité de canton canadienne du Québec;
Compton—Stanstead, circonscription électorale fédérale du Québec;
Stansted, un aéroport desservant la ville de Londres;